Голошино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Голошино — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Голошино — деревня в Псковском районе Псковской области.